Поташ в химии
 Пота́ш (карбонат калия) — в химической промышленности поташем называют главным образом карбонат калия (K2CO3) — среднюю соль калия и угольной кислоты.

Населённые пункты

Россия 
 Поташ — деревня в Шумячском районе Смоленской области
 Поташная поляна — деревня в Альметьевском районе Татарстана.

Украина 
 Поташ — село в Маньковском районе Черкасской области.
 Поташ — село в Тальновском районе Черкасской области.